Emma Plank ist der Name von

* Emma Plank, eigentlich Emma Planck (1837–1923), deutsche Lehrerin und im 19. Jahrhundert eine der ersten Fotografinnen in Deutschland
 Emma Plank (Pädagogin) (1905–1990), austroamerikanische Pädagogin